Kongonaphon é um gênero extinto de avemetatarsaliano lagerpetídeo do Triássico Médio a Superior de Madagascar. Contém uma única espécie, Kongonaphon kely, conhecida a partir de um esqueleto parcial fragmentário. Este fóssil provém dos "leitos basais Isalo II" da era da Ladina ou do início da era Carniana. Kongonaphon viveu cerca de 237 milhões de anos atrás. Como o primeiro lagerpetid encontrado na África, Kongonaphon amplia significativamente o leque da família. Possuía uma combinação de características de vários outros lagerpetídeos (especialmente o Ixalerpeton), mas desenvolveu ossos nas pernas particularmente longos e finos. Kongonaphon é também o primeiro lagerpetídeo pelo qual os fósseis do focinho e dos dentes são conhecidos. Provavelmente era um insetívoro com base na forma e textura de seus dentes.

Classificação 
Para testar suas relações com outros répteis, Kongonaphon foi colocado em uma análise filogenética modificada de Müller et al. 2018. Esta análise não incluiu originalmente Scleromochlus,um pequeno arquossauro geralmente considerado distante relacionado aos pterossauros. A primeira iteração da análise encontrou Kongonaphon e outros lagerpetids como os primeiros divergentes dinosauromorpha, mais intimamente relacionado aos dinossauros do que aos pterossauros. Esse resultado é comum entre as análises focadas em arquossauros. O cladograma a seguir ilustra a primeira iteração:

Scleromochlus foi adicionado à segunda iteração da análise. Excepcionalmente, os lagerpetídeos mudaram de dinossauros para pterossauros (mais próximos dos pterossauros) nessa iteração. O pterosauromorpha é justificado por várias características da maxila e tornozelo, embora algumas delas sejam desconhecidas nos lagerpetids. Como resultado, é necessário um estudo mais aprofundado para justificar a colocação de lagerpetids dentro de Pterosauromorpha. Esse também é o caso de Scleromochlus, que é codificado na análise com base em moldes de látex de moldes de arenito. O cladograma a seguir ilustra a segunda iteração:

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Dinossauros do Triássico
Espécies fósseis descritas em 2020